A Child Asleep è una canzone, con versi tratti da una poesia scritta da Elizabeth Barrett Browning. Fu messa in musica dal compositore inglese Edward Elgar nel dicembre 1909 e pubblicata nel 1910 da Novello. Era stata pubblicata per la prima volta dalla Browning nel 1840.

È dedicata ad Anthony Goetz, figlio di Ludovic Goetz e Muriel Foster, una delle cantanti preferite di Elgar e sua amica personale.

Versi
    How he sleepeth!

    Vision unto vision calleth,
        While the young child dreameth on.
    Fair, O dreamer, thee befalleth
        With the glory thou hast won!
Darker wert thou in the garden, yestermorn, by summer sun.

    We should see the spirits [rising]
        Round thee,—were the clouds away.
    'Tis the child-heart draws them, singing
        In the silent-seeming clay.
Singing!—stars that seem the mutest, go in music music all the way.

    Softly, softly! make no noises!
        Now he lieth [still] and dumb.
    Now he hears the angels' voices
        Folding silence in the room.
Now he muses deep the meaning of the Heaven-words as they come.

    He is harmless—[we] are sinful.
        [We] are troubled—he, at ease.
    From his slumber, virtue winful
        Floweth outward with increase.
Dare not bless him! but be blessèd by his peace—and go in peace.

Stanza I, riga 1a; stanze IV, V, IX, e XII

Incisioni
The Unknown Elgar comprende "A Child Asleep" eseguita da Teresa Cahill (soprano), con Barry Collett (piano).
The Songs of Edward Elgar SOMM CD 220 Catherine Wyn-Rogers (soprano) con Malcolm Martineau (piano), al Southlands College, Londra, aprile 1999

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni
 
 

Composizioni di Edward Elgar
Brani musicali